Perera pode referir-se a:

 Franck Perera – automobilista da França;
 Matinta Perera – personagem do folclore da região norte do Brasil.

Ver também

 Pereira

Desambiguações de sobrenomes